Wanon Niwat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sakon Nakhon, Thailanda, cu o populație de 121.097 de locuitori și o suprafață de 1.001,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 175 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Sakon Nakhon